Чемпионат Сан-Марино 2015—2016 (итал. Campionato Dilettanti 2015—2016) — 30-й сезон Чемпионата Сан-Марино по футболу. 

15 любительских клубов разделены на 2 группы, по результатам турнира в которых играются матчи на выбывание. Поскольку стадионы не закреплены за клубами, место проведения матчей определяется местной футбольной федерацией.

Участники

Итоговые группы

Группа А

Группа В

Плей-Офф 

 Команда Ла Фиорита выиграла Кубок Сан-Марино, место перешло Фольгоре/Фальчано.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино 
 Чемпионат Сан-Марино 2015-2016 (оф.сайт УЕФА)
 Чемпионат Сан-Марино 2015-2016

2015/2016
2016 год в Сан-Марино
Сан-Марино
2015 год в Сан-Марино